Das Dameneinzel der Australian Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Hana Mandlíková. Das Finale bestritten Steffi Graf und Chris Evert, das Graf in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1988